Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament (Abkürzung: HThKAT) ist ein im Verlag Herder ab 1999 erschienenes Kommentarwerk zum Tanach und den deuterokanonischen Schriften, an dem jüdische, katholische und evangelische Exegeten beteiligt sind.

Profil 
Die von Erich Zenger († 2010),  Ulrich Berges, Christoph Dohmen und Ludger Schwienhorst-Schönberger herausgegebene Reihe hat fachwissenschaftlichen Standard, begrenzt aber die Diskussion von Spezialproblemen und ist am Endtext orientiert. Der Endtext des Tanach (und nicht dessen von der historisch-kritischen Exegese rekonstruierte Vorstufen) hat im Judentum kanonische Bedeutung erlangt, was die Bände dieser Reihe für das jüdisch-christliche Gespräch fruchtbar zu machen suchen. Das Kommentarwerk respektiert also den Tanach als Heilige Schrift Israels und stellt sich zugleich der Aufgabe, dass das Alte Testament (ebenfalls: der Endtext) im Christentum auf das Neue Testament hin gelesen wird.

Bis 2021 erschienene Bände 
Folgende Bände sind bereits erschienen (hier aufgeführt in der Reihenfolge des Kanons der römisch-katholischen Kirche), auf eine Durchnummerierung der Bände wird verzichtet:

Weblinks 

 Verlag Herder GmbH: Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament

Alttestamentliche Wissenschaft
Verlag Herder
Theologisches Werk (Christentum)
Buchreihe
Bibelwissenschaftliche Publikation